«Golden» — чотирнадцятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Альбом вийшов 6 квітня 2018 через лейбл BMG Rights Management.

Список композицій

Чарти

Сертифікація та продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми BMG Rights Management